Valerie Bertinelli (née en 1960), actrice américaine 

Personnage de fiction : Helena Rosa Bertinelli alias Huntress